Suhor (miasto Delnice) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Delnice
 Suhor (gmina Kostel) – wieś w Słowenii, w gminie Kostel
 Suhor (gmina Novo Mesto) – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Novo Mesto
 Dolenji Suhor pri Vinici  – wieś w Słowenii, w gminie Črnomelj
 Gornji Suhor pri Vinici  – wieś w Słowenii, w gminie Črnomelj
 Dolnji Suhor pri Metliki – wieś w Słowenii, w gminie Metlika
 Gornji Suhor pri Metliki – wieś w Słowenii, w gminie Metlika